DFS puede referirse a:

 Distributed File System (Sistema de archivos distribuido).
 DCE DFS: sistema de archivos distribuido de DCE.
 Dirección Federal de Seguridad, antecesor del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y Centro Nacional de Inteligencia.
 Depth-first search (Búsqueda en profundidad).
 Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug (idioma alemán: Instituto Alemán de Investigaciones para el vuelo de planeador).